El término Alan (también Alán), un nombre, puede referirse, en esta enciclopedia:

Personajes 
 a Alan Turing, matemático británico.
 a Alan Rickman, actor , director de cine y teatro y diseñador gráfico británico. 
 a Alan Dawa Dolma, cantante chino-tibetana.
 a Alan J. Pakula, productor y director estadounidense.
 a Alan Alda, actor estadounidense.
 a Alan García, Presidente del Perú de 1985 a 1990 y del 2006 al 2011.
 a Alan Menken, compositor estadounidense.
 a Alan Silvestri, músico y compositor de bandas sonoras.
 a Alan Wren, baterista británico.
 a Alan Davidson - investigador culinario.
 a Alan, seudónimo de Erick Ibarra Miramontes, cantante y actor mexicano.
 a Alán, seudónimo del caricaturista mexicano Francisco Javier Portillo Ruiz;
 a Alan Walker, DJ noruego-británico;
 a Alan Osório da Costa Silva, conocido como Alan, futbolista brasileño.

Geografía 
 a Alan, una comuna francesa, situada en Alto Garona;
 a Alan, una localidad de Croacia, en el ejido de la ciudad de Senj.